Arthur William Dake – scacchista statunitense, Grande maestro Ad Honorem
 Carel Dake – pittore e incisore olandese
 Charles Romeyn Dake – scrittore e medico statunitense
 Kyle Dake – lottatore statunitense, specializzato nella lotta libera